Цеге́льний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Цегельний провулок — провулок у місті Вінниця.
 Цегельний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Цегельний провулок — провулок у місті Київ.
 Цегельний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Цегельний провулок — провулок у місті Тернопіль.
 Цегельний провулок — провулок у місті Харків.
 Цегельний провулок — провулок у місті Херсон.
 Цегельний провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки